

Liste 



In dieser Liste sind Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt erfasst, die mindestens ein Pflichtspiel für den Verein absolviert haben.

In der Tabelle steht „S“ für die absolvierten Spiele und „T“ für die erzielten Tore des jeweiligen Spielers. In der Spalte  Nationaler Pokal (Nat. Pokal) werden Spiele im FDGB-Pokal (bis 1991) und dem DFB-Pokal erfasst.

Fußballspieler (FC Rot-Weiß Erfurt)
Erfurt #Rot-Weiss